La Svenska basketligan 1999-2000 è stata la 47ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dei Plannja Basket.

Regular season

Playoff

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
1999-2000